Rudawiec – szczyt w Górach Bialskich
 Rudawiec – rodzaj konkrecji glebowej, zob. Ruda darniowa
 Rudawiec – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie brzeskim 
 Rudawiec – przysiółek wsi Izdebki w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Nozdrzec